La Coppa di Israele 1969-1970 è la 11ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Holon Arena di Holon.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1969-1970

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1969
Pallacanestro nel 1970
Coppa di Israele di pallacanestro maschile